Григорий (Григор) Гарегинович Агабабян (; 1911—1977) — армянский архитектор, заслуженный деятель искусств Армянской ССР.

Биография 

Родился в 1911 году в Александрополе (ныне ). В 1917 году переехал в Тифлис, там же получил среднее образование. В 1928 году окончил тбилисскую школу № 42.

С 1931 года проживал в Ереване, тогда же поступил на архитектурное отделение строительного факультета Ереванского политехнического института, который в 1937 году с отличием завершил. В 1937—1939 годах проходил военную службу.

Трудовую деятельность начал ещё будучи студентом, работал под руководством Николая Гавриловича Буниятяна.

В 1941 году был призван в ряды Красной Армии, участвовал в Великой Отечественной войне. В 1942 году был отозван со фронта по ходатайству Академии архитектуры СССР, занялся изучением и обмерами памятников древнеармянского зодчества.

В 1945 году проходит персональная выставка работ Агабабяна в Союзе архитекторов Армении. В 1947—1951 годах работал заместителем главного архитектора Еревана, преподавал на кафедре архитектуры Ереванского политехнического института. В 1949 году был избран секретарем правления Союза архитекторов Армении.

В 1951—1959 годах работал главным архитектором Еревана. В 1957 году избран членом-корреспондентом Академии архитектуры и строительства СССР.

С 1959 года и до конца жизни работал председателем Государственного комитета по делам строительства и архитектуры Армянской ССР.

Скончался 9 октября 1977 года в Горисе.

Награды и звания 
Григор Агабабян получал следующие награды:
 Почётные грамоты Президиума Верховного Совета Армянской ССР (1945, 1956, 1971).
 Диплом Всесоюзного смотра молодых мастеров советской архитектуры (1947)
 Первая премия и Похвальная грамота III Всесоюзного смотра творчества молодых архитекторов (1951) за проект зданий Центрального холодильника и школы в Ереване и за обмер древнеармянских памятников.
 Орден «Знак Почёта» (9.08.1958).
 Звание Заслуженного деятеля искусств Армянской ССР (1961).
 Орден Трудового Красного Знамени (1966, 1971).
 Звание Заслуженного архитектора Армянской ССР (1968).
 Золотая медаль ВДНХ СССР за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Армянской ССР в 1961, 1967, 1971 и 1975 годах.

Работы

Жилые дома 
 Жилой дом по ул. Абовяна в Ереване, 1937
 Жилой дом по ул. Барекамутян в Ереване, 1938 (совместно с арх. Тиграняном Э. А.)
 Жилой дом по ул. Чаренца в Ереване. 1943
 Жилой дом на углу ул. Туманяна и Теряна в Ереване. 1944
 Жилой дом по пр. Октемберян в Ереване. 1948
 Жилой дом по ул. Кирова в Ереване. 1949
 Жилой дом по пр. Орджоникидзе в Ереване. 1951
 Жилой дом по пр. Октемберян в Ереване. 1958

Учебные заведения 
 Здание средней школы им. И. Крылова по ул. Маяковского в Ереване. 1935
 Здание средней школы им. П. Прошяна по пр. Ленина в Ереване. 1937
 Здание средней школы им. Е. Чаренца по ул. Амиряна в Ереване. 1947
 Здание средней школы им. Ф. Дзержинского по ул. Чаренца в Ереване. 1950
 Здание Техникума пищевой промышленности по пр. Орджоникидзе в Ереване. 1951
 Здание Торгового техникума по пр. Ленина в Кировакане (ныне Ванадзор). 1951
 Здание педагогического техникума в Кировакане. 1951
 Здание профтехучилища на углу улиц им. 26 комиссаров и пр. Орджоникидзе в Ереване. 1955

Административные, культурно-просветительные здания 
 Клуб-библиотека в селе Ацаван в Котайкской области. 1943
 Спортивный клуб с гимнастическим залом общества «Спартак» в Ереване. 1943
 Дом-музей Ованеса Туманяна в Ереване 1944
 Административное здание министерства мясо-молочной промышленности Армянской ССР по пр. Орджоникидзе в Ереване. 1947
 Административное здание ЦСУ Армении по пр. Орджоникидзе в Ереване. 1947
 Здание проектного института «Армпромпроект» по пр. Октемберян в Ереване. 1949 (совместно с арх. Григоряном М. В.)
 Кинотеатр «Айреник» в Ереване. 1950
 Административное здание с жилым домом по ул. Калинина в Ереване. 1951
 Здание НИИ Автоматики в Кировакане. 1952
 Административное здание Комитета народного контроля Армянской ССР по ул. Московян в Ереване. 1955
 Административный учебный корпус ДОСААФа Армянской ССР по пр. Орджоникидзе в Ереване. 1958

Другие здания и сооружения 
 Летний ресторан «Лори» в Ереване. 1937
 Ереванский хладокомбинат по пр. Орджоникидзе. 1945
 Большой Разданский мост на продолжении улицы Киевян в Ереване (совместно с инженерами-конструкторами Пинаджяном В. В. и Словинским Н. А.) 1949.
 Центральный крытый рынок по пр. Ленина (ныне — проспект Месропа Маштоца) в Ереване. 1951 (совместно с инженером Аракеляном А. А.)
 Крытый рынок по пр. Комитаса в Ереване. 1957
 Крытый рынок по ул. Калинина в Ереване. 1958
 Автовокзал по Эчмиадзинскому шоссе в Ереване. 1959
 Проекты планировки и объектов Ереванского зоопарка. 1946—1952

Памятники 
 Памятник дважды Герою Советского Союза Нельсону Степаняну в парке им. Кирова в Ереване. 1949 (скульптор — народный художник СССР Сарксян А. М.)
 Памятник С. М. Кирову в Ереване. 1950 (скульптор — Сарксян А. М.)
 Памятник Ованесу Туманяну в сквере Театра оперы и балета им. Спендиарова в Ереване. 1950 (скульптор — Сарксян А. М.)
 Надгробный памятник Комитасу в пантеоне г. Еревана. 1956 (скульптор — народный художник Армянской ССР Арутюнян А. А.)
 Памятник Герою Советского Союза Унану Аветисяну в Капане. 1956 (скульптор — народный художник Армянской ССР Багдасарян С. И.)
 Мемориальный комплекс вблизи г. Спитака в честь 150-летия вхождения Восточной Армении в состав России. 1978

Работы по обмерам и восстановлению памятников древнеармянского зодчества 
 Монастырский комплекс Кечарис (X—XII вв).
 Архитектурный ансамбль светских и культовых построек в Татеве (X—XII вв.).
 Храм в Птхни (VII в.).
 Храм в Аване (VII в.).
 Группа памятников в Артике (VII—X вв.).
 Проект восстановления архитектурного комплекса в Татеве.
 Проект восстановления храма Птхни.

Живопись, акварель

Примечания

Литература 
 Хостикян Г. Е. Аванесян Г. С., Бабаян Л. М. Григор Агабабян. Госстрой Армянской ССР. Издательство Айастан, Ереван, 1981.

Ссылки 
 Биографии

Архитекторы Армении
Заслуженные архитекторы Армянской ССР
Заслуженные деятели искусств Армянской ССР
Архитекторы Еревана
Члены Союза архитекторов СССР